Die BCR Open Romania 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. September 2008 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden keine anderen Turniere statt. Die BCR Open Romania gehörten zur Kategorie der International Series.

Vorjahressieger Gilles Simon konnte seinen Titel im Einzel verteidigen. Im Finale konnte sich der an zwei gesetzte Franzose gegen den Spanier Carlos Moyá in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 durchsetzen und damit seinen dritten Titel 2008 bzw. fünften Titel seiner Karriere sein Eigen nennen. Im Doppel waren Oliver Marach und Michal Mertiňák im vorherigen Jahr erfolgreich, nur Mertiňák nahm erneut am Turnier teil, schied jedoch in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich Nicolas Devilder und Paul-Henri Mathieu gegen die Polen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski mit 7:64, 6:79, [22:20] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. September 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (rumänisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Bukarest